Ferula (bisschopsstaf), bisschopsstaf van de paus
 Ferula (geslacht), geslacht uit de schermbloemenfamilie